Basar steht für:

 Basar, orientalische Variante eines Marktes
 BASAR (Buchreihe), Titel einer Buchreihe aus der DDR
 Basar (Korosten) (ukrainisch Базар), Dorf in der Ukraine, Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Basar (Tschortkiw) (ukrainisch Базар), Dorf in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Basar, Kleinstadt in Arunachal Prasesh
 Ntcham, eine Namensvariante westafrikanischer Sprachen
 den Namen der algerischen Stadt Tipasa auf Chenoua
 eine kleine Verkaufsschau, deren Erlös für gemeinnützige Zwecke bestimmt ist
 Basar (Linz), Straßenname in Linz; Hausdurchgang zwischen Hauptplatz 24 und Promenade parallel zur Schmidtorstraße verlaufend
 Basar (Einzelhandel), eine ehemalige SB-Warenhauskette, 1992 auf Real umgeflaggt

Başar steht für: 
 Başar, einen türkischen Vor- und Familiennamen

Bazar steht für:
 Bazar (München), ein Gebäude am Odeonsplatz in München
 Hotel Bazar, Poznan
 Der Bazar, illustrierte Frauenzeitschrift, erschien von 1855 bis 1937

Siehe auch:
 Bassar
 Bazar (Begriffsklärung)
 Bazaar (Begriffsklärung)